Die Abkürzung G40, G.40 oder  G 40 steht für:
 den VW Polo II#G40, eine Modellvariante mit leistungssteigerndem Scrollverdichter
 die Autobahn Shanghai–Xi’an in China
 ein 1915 erbautes Großes Torpedoboot der Kriegsmarine des Deutschen Kaiserreiches
 die Werksbezeichnung der Gloster E.28/39, britisches Strahlflugzeug
 Generation 40, eine ehemalige Fraktion innerhalb der simbabwischen Partei Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (ZANU-PF)

Abkürzung